Плано:
 Плано или Плейно (Plano): несколько топонимов в США, например, Плейно (Техас)
 Культуры Плано — несколько связанных друг с другом индейских археологических культур каменного века